The Casting Couch – documentario del 1995 diretto da John Sealey
The Casting Couch – cortometraggio del 2009 diretto da Raj Jawa
The Casting Couch – cortometraggio del 2010 diretto da Gary M. Black